Janna Fassaert (1981-), actrice néerlandaise.
 Tom Fassaert (1979-), réalisateur, scénariste et photographe néerlandais.